(Oleksandr) "Ołeś" (Spyrydonowicz) Janczuk,  (ur. 1956) –  ukraiński reżyser, producent i aktor
 Pawło (Serhijowicz) Janczuk,  (ur. 1986) –  ukraiński piłkarz

Zobacz też 
 Jańczuk